Polimorfisme (ciència material), l'habilitat d'un material sòlid per existir en més d'una forma o estructura cristal·lina
 Biologia:
 Polimorfisme (biologia), l'existència de múltiples al·lels d'un determinat gen dins una població.
 Polimorfisme (biofísica) o polimorfismes dels lípids, propietat amfòtera que els proporciona la capacitat d'agregar-se de diferents maneres
 Informàtica:
 Polimorfisme (programació), propietat d'enviar missatges sintàcticament iguals a objectes de diferents tipus.
 Polimorfisme tipogràfic, en aquells codis de programació que permeten treballar amb diferents tipografies
 Codi polimòrfic, codi de programació auto-modificable dissenyat per evitar virus
 Polimorfisme (llengua), coexistència de diverses formes lèxiques per expressar un mateix significat